Harrogate Town FC (celým názvem: Harrogate Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Harrogate v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1914 pod názvem Harrogate AFC. Od sezóny 2018/19 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Wetherby Road s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1914 – Harrogate AFC (Harrogate Association Football Club)
 1935 – Harrogate Hotspurs FC (Harrogate Hotspurs Football Club)
 1945 – Harrogate Town FC (Harrogate Town Football Club)

Získané trofeje 

 FA Trophy (1×)
 2019/20
 West Riding County Challenge Cup ( 8× )
 1925/26, 1926/27, 1962/63, 1972/73, 1985/86, 2001/02, 2002/03, 2007/08

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2012/13
 FA Trophy
 3. kolo: 1999/00, 2001/02, 2017/18,
 Finále: 2019/20
 FA Vase
 4. kolo: 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1957–1961: Yorkshire League (Division Two)
 1961–1967: Yorkshire League (Division One)
 1967–1970: Yorkshire League (Division Two)
 1970–1972: Yorkshire League (Division Three)
 1972–1978: Yorkshire League (Division Two)
 1978–1981: Yorkshire League (Division Three)
 1981–1982: Yorkshire League (Division Two)
 1982–1985: Northern Counties East League (Division One North)
 1985–1986: Northern Counties East League (Division One)
 1986–1987: Northern Counties East League (Premier Division)
 1987–2002: Northern Premier League (Division One)
 2002–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2015: Conference North
 2015–2018: National League North
 2018–2020: National League
 2020–: EFL League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1914